Whitewater Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Whitewater Lake (Little Saskatchewan River), in Manitoba
 Whitewater Lake (Boissevain, Manitoba), bei Boissevain, Manitoba
 Whitewater Lake (Ogoki River), im Thunder Bay District, Ontario
 Whitewater Lake (Sudbury), in Sudbury, Ontario